Диференційний привод (, , ) – механічний привод пристрою з хитним рухом робочого органу (наприклад, у техніці збагачення корисних копалин концентраційного столу, окремих типів грохотів), який забезпечує рух органу в прямому та зворотному напрямках з різними швидкістю та прискоренням.

Див. також 

 привод
 механічний привод 
 гідропривод 
 пневмопривод 
 електропривод

Література 
 

Машини
Привод